Episodi di Hunter × Hunter – serie anime di 62 episodi prodotta fra il 1999 e il 2001
Episodi di Hunter × Hunter - Greed Island – Original Anime Video di 30 episodi divisi in tre parti, prodotto fra il 2002 e il 2004
Episodi di Hunter × Hunter – serie anime di 148 episodi prodotta fra il 10\02 del 2011 e il 24\09 del 2014